Bambusinae — підтриба бамбуків (Bambuseae), рослин родини тонконогових (Poaceae). Налічує 17 родів і 324 види.

Роди 

Bambusa
Bonia
Cochinchinochloa
Dendrocalamus
Fimbribambusa
Gigantochloa
Maclurochloa
Melocalamus
Neomicrocalamus
Oreobambos
Oxytenanthera
Phuphanochloa
Pseudobambusa T.Q.Nguyen
Pseudoxytenanthera
Soejatmia
Thyrsostachys
Vietnamosasa
Yersinochloa

Примітки 

Бамбукові
Підтриби рослин